Ключевское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Ключи.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1095 человек, в том числе 538 мужчин и 557 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Ключи
 Мостовая

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Казачинско-Ленского района